Деснянська селищна рада — Вінницька область, Вінницький район
 Деснянська селищна рада — Чернігівська область, Козелецький район